Konstantin Schilzow  ist der Name folgender Personen:

*  Konstantin Schilzow (Rennfahrer) (* 1965), russischer Rallyefahrer
  Konstantin Sergejewitsch Schilzow (* 2002), russischer Fußballspieler